

Personnalités 

 (1943- ), artiste britannique
John Dunbar (mort en 1390)
 (mort en 1878), membre du Parlement britannique
, athlète américain
 (1914–2001), acteur britannique du film Il neige au printemps
 (1907–?), personnalité d'Édimbourg
 (1804–1857), missionnaire chrétien

Fictives 
Lt. John Dunbar, personnage fictif du film Danse avec les loups